USS Scamp (1942)
USS Scamp (SSN-588)